Het bezoek (hoorspel), een hoorspel van Michail Veličkov
 Het bezoek (Pieter de Hooch), een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Pieter de Hooch
 Het bezoek (film), een korte film uit 2010 van Jos Stelling, gebaseerd op een verhaal van Remco Campert